The Golf Channel, canal de televisió de pagament de temàtica esportiva dels Estats Units
 Transport de Gran Canària, entitat gestora del transport públic a l'illa de Gran Canària
 Tren de Gran Canària, projecte de línia de ferrocarril a l'illa de Gran Canària
 Thatgamecompany, companyia desenvolupadora de videojocs dels Estats Units
 Topps Gum Cards, empresa fabricant de xiclets i editora de cromos dels Estats Units
 Team Giant-Castelli, equip ciclista professional de categoria continental de Dinamarca
 Club del Triple Or (del seu nom en anglès Triple Gold Club), grup honorífic de la Federació Internacional d'Hoquei sobre Gel per als jugadors campions de les seves tres competicions principals
 TGC també és un codó (Timina+Guanina+Citosina) de la cisteïna, aminoàcid no essencial